Васюковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Васюковка — деревня в Шатурском районе Московской области.

Украина 
 Васюковка — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Васюковка — село в Бахмутском районе Донецкой области.